Royce Gracie, född 12 december 1966 i Rio de Janeiro, är en brasiliansk MMA-pionjär och flerfaldig mästare i organisationen Ultimate Fighting Championship där han 2003 blev invald i UFC Hall of Fame. 
Gracie är son till Hélio Gracie som var med och grundade kampsporten brasiliansk jiu-jitsu.

Tävlingsfacit

Referenser

Noter

Källor
Profil - UFC.com
Matchresultat - Sherdog.com

Brasilianska utövare av mixed martial arts
Män
Födda 1966
Levande personer
Personer från Rio de Janeiro